Rumunjska:
 Satu Mare (grad)
 Satu Mare (županija)
 Biskupija Satu Mare